Албена може да се отнася за:

Изкуство 
 „Албена“, опера от Парашкев Хаджиев (1962)
 „Албена“, разказ от Йордан Йовков

Обекти 
 Албена, курорт в Североизточна България
 Албена, полуостров в Антарктика

Друго 
 Албена, женско име